San Genesio (italienisch für Sankt Genesius) steht für:

 den römischen Heiligen Genesius von Rom
 den ehemaligen Ort San Genesio in der Toskana
 die Gemeinde San Genesio ed Uniti in der Lombardei
 den italienischen Namen von Jenesien

Siehe auch: San Ginesio